Икра́ минта́я — пищевой продукт, производимый из промысловой рыбы минтай. Крупнейший потребитель этого вида икры — Япония, на которую приходится 90 % от общего объёма рынка, оцениваемый в 1,9 млрд долларов США.

Икра мелкая, имеет пюреобразную консистенцию и выглядит как беловато-бежевая паста. Обладает сильно выраженным рыбным запахом и горьковатым вкусом.

Больше всего ценятся крупные ястыки (мешочки с икрой) без дефектов (следов ударов, икринок неоднородного размера и так далее), которые засаливают и коптят. Кроме того, икру минтая добавляют в соусы для спагетти и заправки для салатов, спреды и так далее. Низкокачественную икру посыпают солью, добавляют чеснок, глутамат натрия, перец чили. Из небольших ястыков производят тарако — популярный ингредиент японской кухни.

В корейской кухне икра минтая используется как чоткаль по крайней мере с XVII века: в журнале королевского секретариата «Сынджонвон-ильги»  говорится о том, что икру минтая подали вместо тресковой, и по этому поводу рекомендовано провести допрос ответственных. Точная дата начала употребления икры минтая в Японии неизвестна; по одной из версий это произошло в первой половине XX века, когда блюдо проникло в Японию из оккупированной Кореи.

Пищевая ценность 
Пищевые свойства икры минтая на 100 г продукта:
 Белки — 28,4 г
 Жиры — 1,9 г
 Витамин A — 0,04 мг
 Витамин B9 — 221,0 мкг.

В консервированной икре минтая обычно много соли.

Примечания

Ссылки 

 Химический состав продукта «икра минтая пробойная»

Икра